1-е Западноазиатские игры прошли с 19 по 28 ноября 1997 года в Тегеране (Иран).

Страны-участники 
В Играх участвовали спортсмены из Ирана, Иордании, Кувейта, Киргизии, Ливана, Катара, Сирии, Таджикистана, Туркмении и Йемена.

Виды спорта 
Соревнования проходили по следующим видам спорта:
 Бадминтон
 Баскетбол
 Бокс
 Борьба
 Водные виды спорта
 Дзюдо
 Каратэ
 Лёгкая атлетика
 Настольный теннис
 Стрельба
 Теннис
 Тхэквондо
 Тяжёлая атлетика
 Фехтование
 Футбол

Итоги Игр

Ссылки 
 Федерация Западноазиатских игр
 Западноазиатские игры на сайте Олимпийского совета Азии

Игры
1997
Игры
Игры